Hopkinson peut désigner :

Prénom
 Hopkinson Smith (né en 1946), musicologue, luthiste et guitariste américain ;

Patronyme 
 Francis Hopkinson (1737-1791), auteur américain ;
 George Hopkinson (1895-1943), militaire britannique ;
 John Hopkinson (1849-1898), physicien anglais ;
 Tom Hopkinson (1905-1990), journaliste, éditeur de magazine et auteur britannique.

Voir aussi 
 Effet Hopkinson
 Formule de Hopkinson

Patronyme anglais